Чупа Олексій (30 серпня 1986, Макіївка) — український поет та письменник. Засновник Донецького слему. Народився в Макіївці.
 Чупа-чупс Chupa Chups — іспанська компанія.
 Чупа-Менчулеску () — село у повіті Арджеш в Румунії.